Герб Кировской области — официальный символ Кировской области Российской Федерации, утверждён 29 августа 1995 года. Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 190.

Описание 
Геральдическое описание (блазон) гласит:

Герб Кировской области основан на историческом гербе Вятской губернии.

История

Герб Вятской губернии 

Герб области составлен на основе герба Вятской губернии. 8 декабря 1856 года в период геральдической реформы Б.В. Кёне, был составлен и утверждён герб Вятской губернии, созданный на основе исторического герба Вятки. Герб имел следующее описание:

Советское время 
7 декабря 1934 года из части Горьковского края и Северной области был образован Кировский край, который 5 декабря 1936 года преобразован в Кировскую область. В советское время область герба не имела.

Новое время 
С 1992 года в Кировской области, в связи c изменившейся общественно-политической ситуацией в стране, стал подниматься и вопрос о гербе области. Разрабатываемый Думой области Устав предусматривал наличие герба. Областной Думой была создана рабочая группа, которая, в сотрудничестве с Геральдическим Советом при Президенте РФ, предложила утвердить герб 1856 года с необходимыми изменениями: предложено было убрать из символики герба императорскую корону и дубовый венок, обрамляющий губернский щит в гербе 1856 года. Так как эти элементы герба служили атрибутами определённой территориально-административной системы, которая существенно отличалась от нынешней, то следовало воздержаться от внесения в герб корон, лент, а равно от произвольного размещения отдельных украшений вокруг геральдического щита.

29 августа 1995 года Кировской областной Думой был принят закон о гербе Кировской области, где описание герба было изложено в следующей редакции: 
 

В первоначальный текст описания герба, утвержденный в 1995 году, вкралась ошибка: «лапчатый» крест стал «лачатым». Только в 2005 году, благодаря стараниям председателя Кировского регионального отделения Союза Геральдистов России Е. Дрогова, ошибка была исправлена.

В текст Закона о гербе от 29.08.1995 вносились изменения: Законом Кировской области от 04.06.1997 N 5-ЗО, Законом Кировской области от 05.05.2003 N 156-ЗО, Законом Кировской области от 28.12.2005 N 398-ЗО. Окончательная редакция описания герба области принята законом от 03 декабря 2008 года.

См. также 
 Флаг Кировской области
Герб Кирова

Примечания

Ссылки 

 Герб Кировской области  на официальном сайте правительства Кировской области
 Герб Кировской области  www.heraldicum.ru

Кировская область
Гербы с изображением руки, держащей лук